Чемпионат Мексики по футболу 2012/2013 () — 66-й сезон высшей футбольной лиги Мексики. Сезон был разделён на два отдельных чемпионата, Апертуру и Клаусуру, которые были разыграны по одному и тому же формату среди 18 команд.

Апертуру выиграла «Тихуана», впервые в своей истории завоевавшая титул чемпиона. Клаусуру выиграла «Америка», для которой титул чемпиона стал 11-м.

Схема проведения турнира 
Каждый из двух турниров состоит из двух частей:
 Регулярный сезон: состоит из 17 туров.
 Лигилья (плей-офф): состоит из четвертьфинальных, полуфинальных и финальных матчей.

Отборочный этап 
Отборочный этап играется по трёхбальной системе. Положение в общей таблице определяется по сумме очков, набранных по следующим правилам:
 За победу присуждается три очка.
 За ничью присуждается одно очко.
 За поражение присуждается ноль очков.

В этом этапе участвуют 18 клубов Лиги MX 2012/2013, играющие друг с другом в течение 17 туров.

Положение клубов в таблице в конце отборочного этапа является суммой очков, набранных каждым из них, и представлено в порядке убывания. Если по окончании 17 туров два или более клуба набрали одинаковое количество очков, их положение определяется по следующим критериям:
 Лучшая разница забитых и пропущенных мячей.
 Большее количество забитых мячей.
 Результаты личных встреч.
 Большее количество мячей, забитых на выезде.
 Лучшее положение в таблице коэффициентов.
 Положение в таблице фейр-плей.
 Жребий.

Места, занятые клубами, участвующими в финальном этапе, определяются положением в общей таблице.

8 лучших команд в общей таблице автоматически попадают в финальный этап, чтобы побороться за звание чемпиона Мексики.

Финальный этап 
8 клубов, попавших в финальный этап, получают номер, соответствующих месту, которое они заняли в общей классификационной таблице по окончании 17 туров. Матчи финального этапа состоят из следующих стадий:
 Четвертьфинальные матчи
 Полуфинальные матчи
 Финальные матчи

Клубы, забившие большее число голов по сумме двух матчей, проходят в следующую стадию. В случае равенства голов, победетелем становится та команда, которая забила наибольшее число голов на выезде. Если и по этому критерию не удалось выявить победителя, то в расчет берется положение команды в общей классификационной таблице.

Команды 
Ниже представлен список из 18 команд, участвующих в сезоне. «Эстудиантес Текос» вылетел в Лигу Ассенсо после накопления низшего коэффициента за три прошлых сезона, завершив своё 36-летнее пребывание в лиге. Его заменил «Леон», победитель Лиги Ассенсо 2011/2012. Это первый сезон «Леона» в первом дивизионе после 10 лет с момента вылета.

Города и стадионы

Апертура 

Апертура 2012 — первый чемпионат в сезоне. Регулярный сезон начался 20 июля и закончился 11 ноября 2012 года. «Лигилья» — плей-офф — началась 14 ноября и завершилась 2 декабря 2012.

Регулярный чемпионат

Лигилья Апертуры

Клаусура 

Клаусура 2013 — второй чемпионат в сезоне. Регулярный сезон начался 4 января и закончился 5 мая 2013 года.

Регулярный чемпионат 

1 Клуб Керетаро был понижен в Ассенсо МХ и поэтому не имел возможности выступать в Лигилье.

Лигилья Клаусуры

Таблица коэффициентов 
В конце регулярного сезона Клаусуры 2013 команда, набравшая по итогам последних 6 чемпионатов худший коэффициент, выбыла в Ассенсо МХ.

Источник:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Мексики на rsssf.com
 Лучшие бомбардиры в истории
 Чемпионат Мексики по футболу на "Футболе Западного Полушария

Мексика